Het Europees kampioenschap voetbal onder 18 van 1950 (officieel FIFA Jeugdtoernooi 1952) was de 3e editie van het, door de UEFA georganiseerde, voetbaltoernooi van spelers onder de 18 jaar. 

Het toernooi werd tussen 25 en 28 mei 1950 gespeeld in Oostenrijk. Er deden 16 teams mee. Oostenrijk werd voor de eerste keer winnaar. De finale in Wenen werd met 3–2 gewonnen van Frankrijk. Nederland werd derde.

Knock-outschema

Voetbal in 1950
Voetbal in Oostenrijk
Europees kampioenschap voetbal onder 19